Monate представляет собой объектно-ориентированный Ассемблер. Это предварительный ассемблер, который сначала компилирует x86/x86-64 коды ООП Ассемблера в не ООП код, а затем компилирует полученный код FASM / NASM ассемблером. Вы можете создавать классы и использовать их в коде Ассемблера. Monate является мощным языком программирования и прост в использовании.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Объектно-ориентированные языки программирования